Рубен Фонсека (, 11 мая 1925, Жуис-ди-Фора — 15 апреля 2020) — бразильский писатель.

Биография 
C восьми лет жил в Рио-де-Жанейро. Учился на юридическом факультете столичного университета. В 1952—1958 служил в полиции. В 1953—1954 изучал право в Нью-Йорке, с 1954 преподавал в полицейской школе Рио-де-Жанейро.

Один из трёх его сыновей — кинорежиссёр Жозе Энрике Фонсека.

Творчество 
Дебютировал как новеллист. Автор криминальных новелл и романов из жизни дна, написал несколько киносценариев, многие его произведения были экранизированы (в том числе — его сыном). Городской, обычно — столичный фон действия, внимание к тёмным сторонам человеческого существования, эротические мотивы резко отличают прозу Фонсеки от традиционной бразильской словесности, во многом сосредоточенной на картинах сельской жизни.

Писатель не давал интервью, не появлялся на публике.

Произведения 

 Заключенные/ Os prisioneiros (1963, новеллы)
 A coleira do cão (1965, новеллы)
 Lúcia McCartney (1967, новеллы)
 Дело Мореля/ O caso Morel (1973, роман)
 Счастливого Нового года/ Feliz Ano Novo (1975, новеллы)
 O cobrador (1979, новеллы, экранизированы в 2006)
 A grande arte (1983, роман, экранизирован в 1991 Вальтером Саллесом)
 Жаба и Спалланцани/ Bufo & Spallanzani (1986, роман, экранизирован в 2001, писатель получил премию за лучший сценарий)
 Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988, роман об Исааке Бабеле)
 Август/ Agosto (1990, роман)
 Черный роман и другие истории/ Romance negro e outras histórias (1992, новеллы)
 O selvagem da ópera (1994, роман)
 O buraco na parede (1995, новеллы)
 Любовные истории/ Histórias de amor (1997, новеллы)
 E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto (1997, роман)
 Братство клинков/ A confraria dos espadas (1998, новеллы)
 O doente Molière (2000, роман)
 Secreções, excreções e desatinos (2001, новеллы)
 Pequenas criaturas (2002, новеллы)
 Diário de um fescenino (2003, роман)
 64 Contos de Rubem Fonseca (2004, избранные новеллы)
 Mandrake, a bíblia e a bengala (2005, роман)
 Ela e outras mulheres (2006, новеллы)
 O romance morreu (2007, новеллы)
 O Seminarista (2009, роман)
 José (2011, роман)
 Axilas e Outras Histórias Indecorosas (2011, новеллы)

Признание 
Один из наиболее авторитетных и влиятельных бразильских и латиноамериканских прозаиков, доказательством чего служат вручённые ему крупнейшие, наиболее престижные премии Хуана Рульфо (2003), премия Камоэнса (2003), премия Меркосура Конекс за литературу (2004), а также многие другие награды, в частности — он пятикратный лауреат национальной литературной премии Жабути. Романы и новеллы писателя переведены на большинство европейских языков.

Примечания

Литература 
 Coutinho A. O erotismo na literatura (o caso Rubem Fonseca). Rio de Janeiro: Editora Cátedra, 1979
 Santa Helena R. Rubem Fonseca. Rio de Janeiro: R. Santa Helena, 1985
 Pereira M.A. No fio do texto: a obra de Rubem Fonseca. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2000
 Coutinho Viegas A.C. Literatura e consumo: o caso Rubem Fonseca. Rio de Janeiro: Editora Ágora da Ilha, 2002
 Follain de Figueiredo V. Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea. Belo Horizonte : Editora UFMG, 2003
 Luis Carlos de Morais Junior. «Mago articial», in O Estudante do Coração. Rio de Janeiro: Quártica, 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  Рубен Фонсека на сайте IMDB

Почётные доктора университета Сан-Маркос
Писатели Бразилии
Авторы детективной прозы